bł. Anna od św. Bartłomieja (1550–1626) – hiszpańska karmelitanka
 bł. Anna od Aniołów Monteagudo (1602–1686) – peruwiańska dominikanka
 bł. Anna Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (1715–1794) – francuska karmelitanka, męczennica
 bł. Anna Maria Erraux (1762–1794) – francuska brygidka, męczennica
 bł. Anna Maria Rivier (1768–1838) – francuska zakonnica, założycielka Zgromadzenia Ofiarowania Maryi
 bł. Anna Maria Taigi (1769–1837) – włoska mistyczka
 bł. Anna Katarzyna Emmerich (1774–1824) – niemiecka mistyczka i stygmatyczka
 bł. Anna Yi (1843–1867) – koreańska męczennica
 bł. Anna Yi Si-im (1782–1816) – koreańska męczennica
 bł. Anna Maria Javouhey (1799–1851) – francuska zakonnica, założycielka Zgromadzenia Sióstr św. Józefa z Cluny
 bł. Anna Maria Janer Anglarill (1800–1885) – hiszpańska zakonnica, założycielka Sióstr Świętej Rodziny z Urgell
 bł. Anna Maria Adorni (1805–1893) – włoska zakonnica, założycielka Służebnic Błogosławionej Dziewicy Maryi Niepokalanie Poczętej oraz Instytutu Dobrego Pasterza
 bł. Anna Róża Gattorno (1831–1900) – włoska zakonnica, założycielka instytutu Córek św. Anny
 bł. Anna María Aranda Riera (1888–1936) – hiszpańska męczennica
 bł. Anna Kolesárová (1928–1944) – słowacka męczennica

Zobacz też:
 Święta Anna (ujednoznacznienie)
 Błogosławiona Hanna